Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1978 го́да () — 57-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1978 году
Спорт в Литве в 1978 году
Чемпионат Литвы по футболу